Frivilligorganisation kan avse:

Frivillig försvarsorganisation – en fristående frivillig försvarsorganisation som utgör en ideell förening eller liknande
Ideell organisation – en frivillig icke-statlig organisation vilken inte har kommersiella, utan ideella mål med sin verksamhet
 Ideell förening – en ideell förening i Sverige som vanligen är en juridisk person
 Registrerad förening – en förening som registrerats i Finland

Se även
 Volontär
 Ekonomisk förening